Juice – film
 juice – singel zespołu B'z
 Juice – polskie studio kreatywne specjalizujące się w tworzeniu animacji 3D, 2D cyfrowych efektów specjalnych, postprodukcji obrazu i dźwięku
 Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) – sonda międzyplanetarna
 Juice (amerykański zespół muzyczny) – zespół wykonujący Nu Metal
 Juice – ścieżka dźwiękowa powstała do filmu pt. Miasto aniołów 2